Beagle – razza canina
 HMS Beagle – nave su cui Charles Darwin compì osservazioni per la sua teoria dell'evoluzione
 Beagle 2 – lander parte del Mars Express 
 Beagle – nome in codice NATO del bombardiere sovietico Ilyushin Il-28
 Beagle – tool di ricerca di GNOME
 656 Beagle – asteroide
 Peter S. Beagle – scrittore fantasy statunitense
 Canale di Beagle – stretto marino nella Terra del Fuoco
 Beagle Aircraft – società inglese di aerei